São Benedito do Rio Preto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Benedito do Rio Preto (ort), Maranhão, 
 São Benedito do Rio Preto (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar